Die Mutua Madrid Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Madrid. Das Sandplatzturnier der Kategorie Premier Mandatory war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 5. bis 12. Mai 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Simona Halep im Einzel und die Paarung Latisha Chan/Martina Hingis im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mutua Madrid Open 2018 fand vom 4. bis 5. Mai 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Madrid